Nizzardi – abitanti di Nizza di Sicilia
Nizzardi – abitanti di Nizza